S14 puede referirse a:
 S-14, una de las Anexo:Frases S de medidas de seguridad con productos químicos, que significa Consérvese lejos de ... (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).
 BMW E30 S14, un coche.
 Nissan Silvia S14, un automóvil deportivo.
 S14, código de la Estación Iyoshirataki.
 S14 (organización), grupo de Ucrania de extrema derecha y calificado neonazi.